Equi steht für:

Personen
 Marie Equi (1872–1952), Ärztin, Frauenrechtlerin, Kriegsgegnerin und Gewerkschafterin

Wissenschaften
 Etymologie: aus dem latein. equi, Vorsilbe mit der Bedeutung 'gleich, ausgeglichen' 
 Altertumswissenschaft: italienische Bezeichnung der Aequer, antikes italienisches Volk
 Geographie: Equi Terme, Thermalbad und Ortsteil der Gemeinde Fivizzano, Italien
 Biologie: Rhodococcus equi, Bakterium
 Sprachwissenschaft: Equi-NP-Tilgung, Transformation einer Nominalphrase